Сезон 2013/2014 — 68-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный сезон НБА стартовал 29 октября 2013 года, на домашнем паркете действующего чемпиона НБА сезона 2012/13, «Майами Хит». Матч всех звёзд НБА 2014 года, прошёл 16 февраля 2014 года, в Новом Орлеане штата Луизиана, в «Нью-Орлеан-арена». Матчи регулярного чемпионата завершились 16 апреля 2014 года, а матчи плей-офф НБА стартовали 20 апреля 2014 года.

Трансферы

Свободные агенты

Изменения на тренерских постах

Предсезонка 
18 апреля «Кливленд Кавальерс» объявили о расторжении контракта с Байроном Скоттом. 24 апреля Майк Браун вновь стал главным тренером «Кавальерс».

18 апреля из «Детройт Пистонс» был уволен Лоуренс Фрэнк. На его место 10 июня был назначен Морис Чикс.

18 апреля Дуглас Коллинз ушел в отставку с поста главного тренера «Филадельфия 76». 14 августа Бретт Браун назначен вместо него.

23 апреля Майк Дэнлап покинул пост главного тренера Шарлотт Бобкэтс. На его место 29 мая был назначен Стив Клиффорд.

1 мая Милуоки Бакс сообщили, что Джим Бойлан не будет назначен главным тренером клуба. 31 мая новым главным тренером «Бакс» стал Ларри Дрю.

5 мая Бруклин Нетс объявили, что Пи Джей Карлесимо не будет назначен главным тренером клуба. 12 июня Джейсон Кидд был назван новым главным тренером «Нетс».

21 мая Лос-Анджелес Клипперс сообщили о не подписании нового контракта с Винни Дель Негро. 25 июня НБА одобрила обмен главного тренера Бостон Селтикс Дока Риверса на драфт пик первого раунда 2015 года Лос-Анджелес Клипперс.

28 мая Финикс Санз объявили, что на место исполняющего обязанности главного тренера Линдси Хантер был приглашен Джефф Хорнасек.

28 мая Атланта Хокс сообщили о не подписании нового контракта с Ларри Дрю. В качестве главного тренера представлен Майк Буденхольцер.

В сезоне 
9 февраля был отправлен в отставку главный тренер Детройт Пистонс Морис Чикс. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Джон Лоуэр.

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат начался 29 октября 2013 года, когда чемпион сезона 2012/13 Майами Хит принимал у себя Чикаго Буллз (победа Майами 107:95), и закончится 16 апреля 2014 года

По традиции в Рождественский день (25 декабря) в НБА проводятся 5 игр. Ими в этом сезоне стали:
 Чикаго Буллз 95:78 Бруклин Нетс
 Оклахома-Сити Тандер 123:94 Нью-Йорк Никс
 Майами Хит 101:95 Лос-Анджелес Лэйкерс
 Хьюстон Рокетс 111:98 Сан-Антонио Спёрс
 Лос-Анджелес Клипперс 103:105 Голден Стэйт Уорриорз

По ходу сезона были сыграны 2 игры за пределами США и Канады:
 Сан-Антонио Спёрс vs. Миннесота Тимбервулвз, 4 декабря 2013,  Мехико, Мехико-Сити-арена. Матч был отменён
 Бруклин Нетс 127:110 Атланта Хокс, 16 января 2014. , Лондон, О2 Арена

Турнирная таблица по конференциям 

Данные на 17 апреля 2014 года

Восточная конференция 

<ol>

Западная конференция 

<ol>

Турнирная таблица по дивизионам 
Данные на 17 апреля 2014 года

 Восточная конференция

 Западная конференция

Плей-офф 

Серия игр пост-сезона НБА начались 19 апреля, а закончится финалами в начале июня. С первого раунда и до финала НБА серии проводятся по схеме 2-2-1-1-1 до 4-х побед.

Лидеры по статистическим показателям

Личная статистика

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре

Командная статистика

Награды

Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок: Кевин Дюрант (Оклахома-Сити Тандер)
 Самый ценный игрок финала: Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс)
 Новичок года: Майкл Картер-Уильямс (Филадельфия 76)
 Оборонительный игрок года: Джоаким Ноа (Чикаго Буллз)
 Шестой игрок года: Джамал Кроуфорд (Лос-Анджелес Клипперс)
 Самый прогрессирующий игрок: Горан Драгич (Финикс Санз)
 Тренер года: Грегг Попович (Сан-Антонио Спёрс)
 Менеджер года: Ар Си Бьюфорд, (Сан-Антонио Спёрс)
 Приз за спортивное поведение: Майк Конли (Мемфис Гриззлис)
 Приз имени Дж. Уолтера Кеннеди: Луол Денг (Кливленд Кавальерс)
 Лучший партнер по команде: Шейн Баттье (Майами Хит)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Кевин Дюрант
 Ф Леброн Джеймс
 Ц Джоаким Ноа
 З Джеймс Харден
 З Крис Пол

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Блэйк Гриффин
 Ф Кевин Лав
 Ц Дуайт Ховард
 З Стефен Карри
 З Тони Паркер

 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Пол Джордж
 Ф Ламаркус Олдридж
 Ц Эл Джефферсон
 З Горан Драгич
 З Дамиан Лиллард

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Пол Джордж
 Ф Серж Ибака
 Ц Джоаким Ноа
 З Андре Игудала
 З Крис Пол

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Кавай Леонард
 Ф Леброн Джеймс
 Ц Рой Хибберт
 З Джимми Батлер
 З Патрик Беверли

 Первая сборная новичков:
 З Майкл Картер-Уильямс
 З Виктор Оладипо
 З Трей Бёрк
 Ц Мэйсон Пламли
 З Тим Хардуэй (младший)

 Вторая сборная новичков:
 Ц Келли Олиник
 Ф Яннис Адетокунбо
 Ц Горги Дьенг
 Ф Коди Зеллер
 Ц Стивен Адамс

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Важнейшие события 
 Команда «Нью-Орлеан Хорнетс» изменила название на «Нью-Орлеан Пеликанс» с сезона 2013/2014.
 Команда «Шарлотт Бобкэтс» сменит название на «Шарлотт Хорнетс» с сезона 2014/2015.
 Команда «Кливленд Кавальерс» во 2 раз за 3 года выиграла в лотереи первый пик драфта, а также пятый раз в истории клуба. Этим пиком на драфте стал канадец Энтони Беннетт.
 НБА официально реализовала попытку проведения летней лиги перед этим сезоном (см. подробно: Летняя лига НБА 2013). Розыгрыш прошёл в 2 этапа: в Орландо и Лас-Вегасе. Победителями стали «Оклахома-Сити Тандер» и «Голден Стэйт Уорриорз» (победив «Хьюстон Рокетс» и «Финикс Санз» соответственно).
 «Портленд Трэйл Блэйзерс» официально переименовали свою арену из «Роуз-гарден» в «Мода-центр».
 Финал НБА этого года будет впервые с 1985 года разыгран по бывшей схеме 2-2-1-1-1, как и все прочие стадии плей-офф (вместо 2-3-2).
 НБА дало разрешение аренам наклеивать на площадку не только эмблему франшизы, логотип командного спонсоров. Разрешением уже воспользовались «Индиана Пэйсерс» («Бэнкерс Лайф-филдхаус» выбрав в спонсоры корпорацию экономического развития Индианы), «Торонто Рэпторс» (арена выбрала Банк Монреаля), «Нью-Йорк Никс» (на Madison Square Garden появилась эмблема банка «Чейз»), «Майами Хит» (выбрали Samsung Electronics), «Филадельфия 76ерс» (был выбран букмекерский сайт Bwin).
 29 октября начался регулярный сезон. Этот день установил рекорд НБА по количеству заявленных иностранцев в стартовых протоколах на один день у всех команд (92 иностранца). Один «Сан-Антонио Спёрс» заявил 10, что тоже является рекордом НБА.
 «Бруклин Нетс» сыграл первые 2 игры в регулярном сезоне (против «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит») под наставничеством Джо Пранти (вместо настоящего тренера Джейсона Кидда, отбывавшего дисквалификацию). Команда играла остальные игры с Киддом.
 Патрик Юинг занимал должность исполняющего обязанности тренера клуба «Шарлотт Бобкэтс». 8 ноября он становится её официальным тренером. Это произошло в матче против команды, в которой провёл 15 лет своей игровой карьеры: «Нью-Йорк Никс» («Бобкэтс» под руководством Юинга проиграли 91:101).
 3 декабря в игре с двумя овертаймами новички лиги Виктор Оладипо («Орландо Мэджик», 2 пик драфта) и Майкл Картер-Уильямс («Филадельфия 76ерс», 11 пик) сделали по трипл-даблу. Оладипо сделал 26 очков, 10 подборов и 10 передач за 52 минуты, а Картер-Уильямс — 27 очков, 12 подборов и 10 передач за 47 минут. Это были первые трипл-даблы у обоих игроков в НБА. Эта игра стала первой в истории НБА, в которой два новичка в одной игре делали по трипл-даблу. Последний раз, когда 2 игрока в одной игре делали свои первые карьерные трипл-даблы, произошёл в 1964 году (оба игрока не были новичками). Это также был первый раз с 23 ноября 2007, где 2 игрока в одной игре делали трипл-даблы. Результат матча: Филадельфия 126:125 2ОТ Орландо.
 4 декабря игра «Сан-Антонио Спёрс» против «Миннесоты Тимбервулвз» на нейтральной площадке в Мехико (на «Мехико-Сити Арене» была отменена и перенесена из-за задымления арены. Игра пройдёт 8 апреля на домашней площадке «волков»: Таргет-центре.
 6 декабря Кайл Корвер, игрок «Атланты Хокс», установил рекорд по количеству игр подряд (90), в которых у одного определённого игрока, хотя бы один трёхочковый бросок в матче был забит.
 11 декабря игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Антуан Джеймисон стал 39 игроком в истории НБА, достигшим отметки в 20 000 очков.
 13 декабря игрок «Бруклин Нетс» Кевин Гарнетт достиг отметки 14 000 подборов, став 10 игроком сделавшим это. В тот же день Кевин стал третьим игроком в истории (после Карима Абдул-Джаббара и Карла Мэлоуна) сделавшим 25 000 очков, 14 000 подборов и 5000 передач. Это было сделано в матче против «Детройт Пистонс» («сети» проиграли 99:103).
 16 декабря игрок «Бруклин Нетс» Джо Джонсон забил 29 очков в 3 четверти. Он забил 10 из 13 полевых бросков, а также установил рекорд НБА, реализовав 8 из 10 трёхочковых. Бруклин выиграл 130:94.
 23 декабря игрок «Даллас Маверикс» Дирк Новицки занял 13 место в списке самых результативных игроков НБА, сместив своим 13-футовым броском в матче с «Хьюстон Рокетс» (111:104) на строчку ниже Алекса Инглиша.
 25 декабря игрок «Оклахомы-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук сделал восьмой в истории рождественских игр НБА трипл-дабл. В матче с «Нью-Йорк Никс» (123:94) он сделал 14 очков, 13 подборов и 10 передач за 27 минут. Также результат этого матча стал обладателем самой крупной разницы (+29) в истории рождественских игр.
 27 декабря игрок «Майами Хит» Леброн Джеймс зашёл на 29 строчку в списке самых результативных игроков НБА, сместя с неё во время матча с «Сакраменто Кингз» (103:108) Ларри Бёрда и Гэри Пэйтона.
 16 января «Хьюстон Рокетс» забил в первой половине матча с «Оклахомой-Сити Тандер» 73 очка, а во второй — всего лишь 19. Разница в пополовинной результативности в 54 очка стала рекордной для НБА. Результат матча: «ракеты» проиграли 92:104.
 24 января игрок «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони установил рекорд по результативности в одном матче за этот сезон, в истории франшизы. Он забил 62 очка в матче с Шарлотт Бобкэтс.
 25 января игрок-второгодка «Торонто Рэпторс» Терренс Росс в матче с Лос-Анджелес Клипперс забил 51 очко, установив и собственный рекорд, и рекорд команды.
 31 января «Бруклин Нетс» установил антирекорд НБА по количеству командных подборов в матче. Они взяли всего 17 подборов в матче с «Оклахомой-Сити Тандер».
 1 февраля комиссар НБА Дэвид Стерн объявил о своей отставке с поста комиссара. Обязанности комиссара взял на себя Адам Силвер.
 5 февраля «Нью-Орлеан Пеликанс» изменили название своей площадки: Нью-Орлеан-арена стала называться Smoothie King Center. Это произошло за 9 дней до начала проведения на этой площадке звёздного уикенда.
 3 марта Леброн Джеймс забил 61 очко в матче против «Шарлотт Бобкэтс». Такая результативность одного игрока в одном матче стала рекордной в истории «Майами Хит».
 4 марта Расселл Уэстбрук сделал самый быстрый в истории трипл-дабл. В матче с Филадельфией 76ерс ему понадобилось 20 минут и 17 секунд на то, чтобы забить 13 очков, отдать 14 передач и выиграть 10 подборов.
 27 марта Филадельфия 76ерс проиграла 26 матч подряд. Это «достижение» стало повторением точно такого же антирекорда Кливленд Кавальерс в сезоне 2010/11.
 Оба самых титулованных клуба в истории НБА, «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» не квалифицировались в плей-офф. Это произошло впервые с 1994 года. Команда из Лос-Анджелеса впервые за 9 лет не квалифицировалась в игры за чемпионство. К тому же, «Нью-Йорк Никс» тоже оказались вне зоны плей-офф. Это первый случай в истории, когда и Лейкерс, и Селтикс, и Никс не попадали в плей-офф.

Звёздный уикенд 

Звёздный уикенд прошёл с 14 по 16 февраля в Новом Орлеане, на Нью-Орлеан-арена

 14 февраля был сыгран матч новичков. Встречались команды Гранта Хилла и Криса Уэббера.

MVP матча Андре Драммонд

 15 февраля состоялись конкурсы звездного уикенда.

 
 16 февраля прошёл 63 матч всех звёзд.

MVP матча Кайри Ирвинг

Примечания

Ссылки 
 
 
 2013/14 NBA season schedule at ESPN
 2013/14 NBA Season Summary at Basketball-Reference.com

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2013/2014